Lora nodulosa är en snäckart som först beskrevs av Krause 1885.  Lora nodulosa ingår i släktet Lora och familjen Turridae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Snäckor
nodulosa